

Крушевня — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крушевня — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства